Кри́стина Ре́гёци (; 19 апреля 1955, Будапешт, Венгрия) — венгерская фигуристка, выступавшая в танцах на льду. В паре с Андрашем Шаллаи, она — серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Лейк-Плэсиде, чемпионка мира 1980, призёр чемпионатов Европы и девятикратная чемпионка Венгрии.

В 2010 году К. Регёци была назначена спортивным директором Международного союза конькобежцев по фигурному катанию.

Результаты выступлений

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1976 — танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Профиль на sports-reference.com 

Родившиеся в Будапеште
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1976 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1980 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1980 года
Фигуристы Венгрии